El kwacha es, actualmente, la unidad monetaria de la Zambia. Se encuentra subdividida en 100 ngwee. El código ISO 4217 es ZMW. Su nombre deriva de las palabra "amanecer" en los idiomas nyanja y bemba, aludiendo al eslogan zambiense "Un nuevo amanecer para la libertad". El nombre ngwee se traduce como "brillo" en el idioma nyanja.

En 1968, el kwacha reemplazó a la libra a una tasa de cambio de 2 kwacha por libra (10 chelines = 1 kwacha). Actualmente la tasa de cambio se ha alterado a causa de la inflación. En 1968, 1 kwacha equivalía a 1,20 dólares estadounidenses, pero en 2008 se posicionó en 4,651 kwacha por dólar. Debido a esta inflación, se emitieron billetes por valor de hasta 50.000 kwacha durante la primera década del siglo XXI, y en agosto de 2012 se realizó una reforma monetaria que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2013. Este reforma monetaria consiste en restar 3 ceros al antiguo kwacha, de forma que 1000 unidades de la antigua moneda fueran equivalentes a 1 kwacha, y este a su vez, a 100 nuevos ngwee.

Monedas

Billetes 
Los billetes que circularon hasta 2012 poseían valores de 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 y 50000 kwacha.

Tras la reforma, los nuevos billetes eran de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 kwacha.

Tipo de Cambio:
US$1,00 = 5,19 ZMW (1 de julio de 2013)

Véase también 
 Banco de Zambia

Referencias

Bibliografía 
Krause, Chester L. and Clifford Mishler (2008). Standard Catalog of World Coins: (1901–2008). Krause Publications. ISBN 9780896897137.Pick, Albert (2009). Standard Catalog of World Paper Money, Modern Issues, 1961-Present''. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors). Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.

Enlaces externos 
Monedas de Zambia 2012

Economía de Zambia
Monedas circulantes de África
Monedas de Zambia